IBB puede referirse a:
 Instituto Borja de Bioética, institución de educación superior ubicada en Barcelona.
 Ipar Buru Batzar, consejos territoriales en los que está organizado el Partido Nacionalista Vasco.
 International Broadcasting Bureau, agencia federal del gobierno de los EE. UU. creada en 1994.
 Gobernación de Ibb, uno de los estados de Yemen.